Jerzy Wojtowicz – polski inżynier
 Jerzy Wojtowicz – polski historyk
 Jerzy Wojtowicz – polski artysta malarz